Győri ETO FC is een Hongaarse voetbalclub uit Győr. De club werd in 1904 opgericht en onderging door de jaren heen meerdere (kleine) verschillende naamsveranderingen. Sinds het seizoen 2017/2018 is de club actief op het tweede niveau, de Nemzeti Bajnokság II

Naamsveranderingen 
 1904 : Opgericht als Győri Vagongyár ETO
 1949 : Sluiting club
 1949 : Heropgericht als Stadtauswahl Győr
 1950 : Sluiting club
 1950 : Heropgericht als Győri Vasas SC ETO
 1952 : Győri Vasas
 1953 : Vasas SE Győr
 1954 : Wilhelm Pieck Vasas ETO SK Győr
 1957 : Magyar Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár ETO Győr
 1957 : Győri Vasas ETO
 1965 : Rába ETO Győr
 1985 : Győri ETO FC
 1992 : Rába ETO FC Győr
 1994 : Győri ETO FC
 1995 : Győri FC
 1995-2015 : Győri ETO FC
 2015-2017 : ETO FC Győr
 2017-2022 : WKW ETO FC Győr
 2022 : ETO FC Győr

Erelijst 
 Landskampioen
Winnaar: 1963, 1982, 1983, 2013
 Beker van Hongarije
Winnaar: 1965, 1966, 1967, 1979
Finalist: 1964, 1984, 2009, 2013

Eindklasseringen vanaf 1960

|}

Győri ETO FC in Europa 

Győri ETO FC speelt sinds 1964 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (1x)
2013/14
 Europacup I (3x)
1964/65, 1982/83, 1983/84
 Europa League (2x)
2010/11, 2014/15
 Europacup II (3x)
1966/67, 1967/68, 1979/80
 UEFA Cup (5x)
1974/75, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 2008/09
 Intertoto Cup (1x)
2003
 '''Jaarbeursstedenbeker (1x)
1969/70

Bekende (oud-)spelers 
  Chemcedine El Araichi
   Miroslav Stenanovic
  Lucian Popescu

Trainer-coaches
  József Garami (1999–2001)
  Zoltán Varga (2003)
  József Kiprich (2003)
  Istvan Reszeli (2004–2006)
  Sándor Egervári (2007–2008)
  Atilla Pintér (2009–2011)
  Chemcedine El Araichi (2010)
  Jonathan Walasiak (2010)
  Aurél Csertöi (2011–2012)
  Atilla Pintér (2012–)

Externe links 
 Officiële Club website